Piezomaterial är material som ändrar sina elektriska egenskaper när de utsätts för kompression eller töjning.

Piezomaterial kan vara av två typer:

piezoelektriska - alstrar elektriska laddningar då de utsätts för yttre påverkan.
piezoresistiva - förändrar sin elektriska resistans då de utsätts för yttre påverkan.